Каппадокійська мова (стародавня)
 Каппадокійська мова (грецька)